Натуральне число 1465
 1465 рік до нашої ери
 1465 рік нашої ери